Norrahammar kan syfta på:

 Norrahammar – en kommundel i Jönköpings kommun
 Norrahammars köping – en tidigare köping i Jönköpings län 1943–1971
 Norrahammars församling – en församling i Växjö stiften, namnbyte 1943 från Sandseryds församling
 Norrahammars kyrka – en kyrkobyggnad i Norrahammar
 Norrahammars distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–
 Pingstförsamlingen Norrahammar-Taberg – svensk pingstförsamling
 Norrahammars GIS – idrottssällskap i Sverige
 Norrahammars IK – idrottsklubb i Sverige
 Norrahammars bruk – tidigare bruk i Sverige

Se även
 Sandseryd (olika betydelser)